Генна́дій Вале́рійович Миха́йлов (  —  ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Навчався у Херсонському професійному суднобудівному ліцеї.

В часі війни — солдат гранатометного відділення 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону, 93-тя окрема механізована бригада.

Місце й обставини загибелі не уточнено, загинув (помер) 18 січня 2015-го у зоні бойових дій.

Похований в селі Бехтери.

Вшанування 
27 травня 2016 року у Херсонському професійному суднобудівному ліцеї відкрито меморіальну дошку Геннадію Михайлову.

Посилання 
 Михайлов Геннадій Валерійович 

Уродженці Скадовська
Військовики 93-ї окремої механізованої бригади
Поховані в Скадовському районі